Stefan har flere betydninger:
 Stefan − et drengenavn
 Stefan (film) − en kortfilm fra 2010 af Andreas Thaulow
 Stefan (valgt pave) (død 752) − en romersk præst
 Stefan (album) − et album fra 1987 af Dennis González